Curling žen na Zimních olympijských hrách 2014 je soutěž hraná v hale Leďanoj kub.

Týmy 
Ženského turnaje se účastnilo 10 reprezentací.

Základní skupina

1. kolo 
10. února 2014, 14:00

2. kolo 
11. února 2014, 09:00

3. kolo 
11. února 2014, 19:00

4. kolo 
12. února 2014, 14:00

5. kolo 
13. února 2014, 09:00

6. kolo 
13. února 2014, 19:00

7. kolo 
14. února 2014, 14:00

8. kolo 
15. února 2014, 09:00

9. kolo 
15. února 2014, 19:00

10. kolo 
16. února 2014, 14:00

11. kolo 
17. února 2014, 09:00

12. kolo 
17. února 2014, 19:00

Play-off

Pavouk

Semifinále 
19. února 2014, 19:00

O třetí místo 
20. února 2014, 12:30

Finále 
20. února 2014, 17:30

Konečné umístění

Odkazy

Reference 

Ženy